Culebra puede referirse a: dos serpientes unidas de cabeza a cola creando un círculo.

Biología 
 Colubridae, una familia de serpientes.
 Cualquier serpiente inofensiva de mediano tamaño.
 En algunos países a cualquier serpiente por extensión.

Geografía 
 Corte Culebra, valle hecho por el hombre en Panamá.
 Culebra (Puerto Rico), isla-municipio del mar Caribe que forma parte de Puerto Rico.
 Culebra (Culebra), barrio-pueblo ubicado en la isla-municipio de Culebra, Puerto Rico.
 Isla Culebra (Malvinas).
 Pico Culebra, pico más alto de la Cordillera de Culebra, Estados Únidos.
 Puente de la Culebra (Madrid).
 Sierra de la Culebra, conjunto montañoso español.

Música 
 Culebra Records, subsello mexicano de la disquera BMG Bertelsmann.
 Culebra 1996, EP del grupo mexicano de hard rock Cuca, grabado y lanzado en 1996.

Náutica
Culebra, cabo o cuerda para aferrar piezas del barco